De Primera División 1947/48 was de zeventiende uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 21 september 1947 en eindigde op 11 april 1948.

Eindstand

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1947/48